Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant de la combinaison des deux lettres U et L.

Codes 
 UL, SriLankan Airlines (code IATA)
 UL, code d'immatriculation commun à Ulm, ville allemande du Land de Bade-Wurtemberg, et à l'arrondissement voisin d'Alb-Danube, sur les plaques d'immatriculation allemandes

Sigles et abréviations 
 UL, Université Laval
 UL, Université de Lethbridge
 UL, Université de Leyde
 UL, Université du Libéria
 UL, Université de Lima
 UL, Université de Limerick
 UL, Université de Lisbonne
 UL, Université du Limpopo
 UL, Université de Lincoln
 UL, Université de Lomé
 UL, Université de Londres
 UL, Université de Lorraine
 UL, Université de Louisiane à Lafayette
 UL, Université de Louisville
 UL, Underwriters Laboratories
 UL, abréviation de l’« Union latine »

Autres sens 
 Ul, divinité lunaire dans la mythologie mélanésienne
 Ul, freguesia de la municipalité d'Oliveira de Azeméis au Portugal
 ul est un élément HTML désignant une liste non ordonnée.
 UL (Underwriters Laboratories), est une entreprise américaine de certification. C'est aussi le nom du certificat.

Code